Carl Barks samlade verk (CBSV) är en bokserie med disneyserier av Carl Barks som gavs ut av Egmont Kärnan under perioden augusti 2005 till augusti 2008. Den består av 30 volymer samlat i tio boxar och innehåller Barks samlade disneyproduktion - serier, omslag och övriga illustrationer - i kronologisk ordning. Förutom detta innehåller verket också en stor mängd artiklar rörande såväl privatpersonen Barks som bakgrundshistorier till serierna, skrivna av Barks-kännaren Geoffrey Blum. Böckerna finns inte i bokhandeln utan säljs enbart genom prenumerationer. Verket är en samproduktion mellan Egmonts kontor i Sverige, Danmark, Norge och Tyskland - den svenska upplagan ligger på 2 000 exemplar.

Böckerna

Externa länkar
Egmonts sida om CBSV
CBSV på inducks

Disneytidningar